Le cachemiri ou kashmiri (en cachemiri :  / , ) est une langue indienne appartenant à la branche indo-iranienne de la famille des langues indo-européennes. Elle est parlée au Cachemire. Le cachemiri s'écrit au moyen d'un alphabet arabe modifié, en nastaliq, un des styles de la calligraphie persane. Il s'écrit également avec l'alphabet devanāgarī (avec quelques modifications). Il s'écrivait auparavant avec l'alphabet charada (ou sharda, mot qui signifie littéralement « automne » ou « automnal »), un alphabet du  qui ne subsistait plus qu'au Cachemire.

Malgré l'islamisation de la région et donc de la langue, le cachemiri, sous sa forme la plus pure (ancienne), est une langue d'une érudition incomparable pour un idiome vernaculaire. Souvent éclipsé par le sanskrit, puis par le persan, le cachemiri dispose d'une littérature très riche et archaïque, abondante de grands textes philosophiques et religieux.

Depuis , le cachemiri est devenu une matière obligatoire pour l'enseignement primaire et secondaire dans la vallée du cachemire.

Classification 
Le cachemiri une langue indo-aryenne qui fait partie du groupe des langues dardes.

Écriture 
Le cachemiri était écrit en sharda, écriture développée vers le . Elle est maintenant utilisée à des fins très restreintes (pour écrire des horoscopes) par la classe sacerdotale de la communauté hindoue du Cachemire. 

Le cachemiri est aujourd’hui écrit avec l’alphabet perso-arabe (officiel dans le Jammu-et-Cachemire) et l'alphabet devanagari.

Écriture perso-arabe 
L'écriture perso-arabe avec des signes diacritiques supplémentaires est reconnue comme l'écriture officielle du cachemiri par le gouvernement du Jammu-et-Cachemire et est maintenant largement utilisé dans les publications de livres, journaux et magazines.

Écriture devanagari 
L’écriture devanagari avec des signes diacritiques supplémentaires est également utilisé comme script alternatif dans certaines œuvres littéraires, textes religieux, y compris des chants dévotionnels écrits par des écrivains cachemiris hindous en dehors de la vallée du Cachemire.

Phonologie 
Le cachemiri a les phonèmes suivants

Voyelles

Consonnes

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Alphasyllabaire sharda

 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues indo-européennes
 langues indo-iraniennes
 langues indo-aryennes
 langues dardiques
 langues par zone géographique
 langues en Inde

Liens externes 

 

Neab, magazine littéraire cachemiri

 Sangarmal, journal cachemiri
 Soan Meeraas, journal cachemiri

Langue en Inde
Langue au Pakistan
Langue darde
Cachemire
Inventaire de langues